Редфилд има више значења:
 Редфилд (Тексас)
 Редфилд (Ајова)
 Редфилд (Јужна Дакота)
 Редфилд (Арканзас)
 Редфилд (Канзас)